Кон-Тикси-Виракоча — божество в религии и мифологии многих доколумбовых народов Андского региона.
 Виракоча — правитель империи инков.